Dénommé Grand Prix de France et non reconnu officiel par la FFT, le championnat se déroule du  au  au stade Roland-Garros.

tournoi 
 Championnat des Simple Messieurs (Roland-Garros)

 Championnat des Simple Dames (Roland-Garros)

 Championnat des Double Dames (Roland-Garros)

 Championnat des Simple Cadets (Roland-Garros)

Références

Sources 
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k588096h/f2.zoom (huitièmes - Simple Messieurs)
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k588097w/f2.zoom (huitièmes - Simple Messieurs)
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5880988/f2.zoom (quarts - Simple Messieurs)
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k588099n/f2
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k588100f/f2
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k588080w/f2.item.r=%22cadets%20simple%22.zoom (huitièmes - Cadets simple)
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5880818/f2.item.r=%22rigault%22.zoom (quarts - Cadets simple)
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k588082n/f4.item.r=Moucadel.zoom (demi-finale - Cadets simple)

Tournoi de France de tennis
Tennis masculin en 1944
Tennis